Stefan Grodzicki (jeździec)
 Stefan Grodzicki (snycerz)